Essa é uma comparação entre os códigos de países de 3 letras usados pelo Comité Olímpico Internacional, pela FIFA, e na norma ISO 3166-1 combinados em uma tabela para facilitar a consulta. Linha destacadas em laranja indicam os países em que algum dos três códigos difere de alguma forma dos restantes.

Essa lista inclui apenas nações que contêm pelo menos um dos três códigos. Para uma lista mais completa, veja Lista de países.